Телешовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Телешовка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Телешовка — село в Дондюшанском районе.
 Новая Телешовка — село в Дондюшанском районе.

Россия 
 Телешовка — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Телешовка — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Телешовка — деревня в Ряжском районе Рязанской области.
 Телешовка — село в Пестравском районе Самарской области.
 Телешовка — село в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Телешовка — село в Цильнинском районе Ульяновской области.

Украина 
 Телешовка — село в Ракитнянском районе Киевской области.

См. также 
 Новая Телешовка